Deiters ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Deiters (* 1964), deutsch-australischer Literaturwissenschaftler
 Gustav Deiters (1874–1959), deutscher Unternehmer
 Hans Deiters (1868–1922), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator

 Hermann Deiters (1833–1907), deutscher Musikwissenschaftler 
 Julie Deiters (* 1975), niederländische Hockeyspielerin
 Karl Friedrich Deiters (1807–1879), deutscher Ökonom und Parlamentarier
 Leonore Niessen-Deiters (1879–1939), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Ludwig Deiters (1921–2018), deutscher Architekt
 Mark Deiters (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler
 Max Deiters (1892–1947), deutscher Lithograf, Grafiker und Maler
 Otto Deiters (1834–1863), deutscher Anatom
 Peter Franz Ignaz Deiters (1804–1861), deutscher Jurist und Politiker
 Raimund Deiters († 1978), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Deiter